Leilei ist der Name folgender Personen:
 Gao Leilei (* 1980), chinesischer Fußballspieler
 Leilei Tian (* 1971), chinesischer Komponist
 Li Leilei (* 1977), chinesischer Fußballspieler
 Ma Leilei (* 1989), chinesischer Fußballspieler

Lei-Lei steht für:
 der Narrenruf im Villacher Fasching